Тодд () — особове чоловіче ім'я, яке походить від середньоанглійського todde (у перекладі — «лисиця»).

 Тодд Беннетт (; 1962—2013) — британський легкоатлет, олімпійський медаліст (1984).
 Тодд Бертуцці (; 1975) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції правого нападника.
 Тодд Вайт (; 1975) — канадський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Тодд Воррінер (; 1974) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.
 Тодд Вудбрідж (; 1971) — австралійський тенісист, що спеціалізувався на парній грі, олімпійський чемпіон (1996).
 Тодд Гарві (; 1975) — колишній канадський хокеїст, крайній нападник.
 Тодд Гейнс (; 1961) — американський кінорежисер, сценарист та продюсер незалежного кіно.
 Тодд Геркінс (; 1968) — американський хокеїст, що грав на позиції центрального нападника.
 Тодд Гілл (; 1965) — колишній канадський хокеїст, захисник.
 Тодд Говард (; 1971) — американський розробник відеоігор.
 Тодд Графф (; 1959) — американський актор, режисер, продюсер і сценарист.
 Тодд Елік (; 1966) — канадський хокеїст, нападник.
 Тодд Кантвелл (; 1998) — англійський футболіст, півзахисник.
 Тодд Кернс (; 1967) канадський музикант, бас-гітарист.
 Тодд Кригєр (; 1965) — канадський хокеїст, крайній нападник.
 Тодд Локвуд (; 1957) — американський художник-фантаст і ілюстратор.
 Тодд Маккаллок (; 1976) — колишній канадський професійний баскетболіст.
 Тодд Маклеллан (; 1967) — колишній канадський хокеїст, центральний нападник.
 Тодд Макфарлейн (; 1961) — канадський художник і сценарист коміксів, виробник іграшок та підприємець.
 Тодд Марчант (; 1973) — американський хокеїст, центральний нападник.
 Тодд Рандґрен (; 1942) — вокаліст, гітарист, клавішник, перкусист, композитор, аранжувальник, автор текстів, продюсер.
 Тодд Роджерс (; 1973) — американський пляжний_волейболіст, олімпійський чемпіон (2008).
 Тодд Сімон (; 1972) — канадський хокеїст, центральний нападник.
 Тодд Федорук (; 1979) — колишній канадський хокеїст, нападник.
 Тодд Філліпс (; 1970) — американський сценарист і кінорежисер.
 Тодд Юен (; 1966—2015) — канадський хокеїст, правий нападник.
 Тодд Янг (; 1972) — американський політик-республіканець.

Примітки 

Англійські імена